Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla americká světová dvojka Serena Williamsová, která však přerušila kariéru pro těhotenství.

Třetí hráčku žebříčku Karolínu Plíškovou dělil od premiérového posunu na pozici světové dvojky jediný vyhraný zápas. Klíčové čtvrtfinále však s jedenáctou ženou klasifikace Elinou Svitolinovou nezvládla a po sérii pěti vzájemných výher s Ukrajinkou prohrála. Soupeřka tak snížila pasivní bilanci utkání na 2–5. Za absentující světovou dvojkou Serenou Williamsovou česká jednička v následném vydání žebříčku WTA ztrácela pouze 10 bodů.   

Vítězkou se stala osmá nasazená Elina Svitolinová, jež ve finále zdolala rumunskou světovou čtyřku Simonu Halepovou po třísetovém průběhu 4–6, 7–5 a 6–1. V probíhající sezóně si jako první tenistka připsala čtvrté turnajové vítězství s bilancí výher a proher 31–6, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Halepové patřil úvod duelu, v němž šla podávat na zisk prvního dějství za stavu 5–2 na gamy. Při skluzu v dané hře si však podvrtla kotník, který ji indisponoval v dalším průběhu. Bodový zisk zajistil 22leté Svitolinové návrat do elitní desítky žebříčku a posun na kariérní maximum, když jí po turnaji patřilo 6. místo. Ukončila také 9zápasovou sérii vítězných utkání Rumunky.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2017